В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Трейсі Остін і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі 6-3, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix